

Pessoas 
Benjamin Orr
Bobby Orr
Jimmy Orr
John Boyd Orr
Terry Orr

Localidades 

Orr (Minnesota)

Desambiguação